„Зеленият фенер: Първи полет“ () е американски издаден директно на видео анимационен супергеройски филм от 2009 година, базиран е на митологията „Зеленият фенер“ на DC Comics. Центрира върху първата мисия на Хал Джордан (Кристофър Мелони), първия човек, индуциран във Green Lantern Corps, филмът е по сценарий на анимационния ветеран от DC Comics Алън Бърнет, продуциран от Брус Тим и режисиран от Лорън Монтгомъри. Това е петият филм на DC Universe Animated Original Movies, пуснат от Warner Premiere и Warner Bros. Animation, филмът е пуснат под домашна употреба на 28 юли 2009 г., и прави своята телевизионна премиера по Cartoon Network на 16 януари 2010 г.

Това е последният филм да включва Дейвид Ландър преди неговата смърт на 5 декември 2020 г.

Актьорски състав 
 Кристофър Мелони – Хал Джордан/Зеленият фенер
 Виктор Гарбър – Синестро
 Триша Хелфър – Будика
 Майкъл Медсън – Киловог
 Джон Ларокет – Томар Ре
 Къртууд Смит – Канджар Ро
 Лари Дрейк – Гантет
 Уилям Шалерт – Апа Али Апса
 Малачи Трон – Ранакар
 Оливия д'Або – Карол Ферис
 Ричард Грийн – Къч
 Джулиет Ландау – Лабела
 Дейвид Ландър – Чип
 Ричард Макгонагъл – Абин Сур
 Роб Полсън – Оръжениците на Куард
 Кат Суси – Арисия
 Джим Уайз – Лейтенант
 Брус Тим – Момчето буболечка

Саундтрак 

Саундтракът на филма е пуснат на 25 август 2009 г.

В България 
В България филмът е издаден през 2009 г. от Прооптики и е със субтитри на български.

През 2015 г. се излъчва по bTV Action с български войсоувър дублаж, записан в студио Медия линк. Екипът се състои от:

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми, базирани на ДиСи Комикс
Анимационни филми на Уорнър Брос.
Анимационни филми от 2009 година
Американски анимационни филми